Николай Тимофеевич Мировский — молдавский советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился в 1921 году в селе Николаевка. Член КПСС с 1962 года.

С 1951 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1951—1982 гг. — свинарь, оператор по откорму свиней производственного объединения «Колхозживпром» Лазовского района Молдавской ССР.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Депутат Верховного Совета Молдавской ССР 6-го и 7-го созывов.

За значительное увеличение валового производства высококачественной продукции животноводства на основе применения прогрессивной технологии был в составе коллектива удостоен Государственной премии СССР за выдающиеся достижения в труде 1975 года.

Умер после 1982 года.

Ссылки 
 Мировский, Николай Тимофеевич // Советская Молдавия: краткая энциклопедия / Вартичан И. К. — Кишинёв: Главная редакция Молдавской советской энциклопедии, 1982. — С. 383—384. — 709 с.

Депутаты Верховного Совета Молдавской ССР 6 созыва
Депутаты Верховного Совета Молдавской ССР 7 созыва